Le tournoi de tennis d'Hilversum est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1968 se dispute du 22 au .

Margaret Smith Court remporte le simple dames. En finale, elle bat Judy Tegart.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Annette Van Zyl et Pat Walkden.

En double mixte, la paire Annette Van Zyl et Robert Maud enlève le titre.

Résultats en simple

Parcours 
14 joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis d'Hilversum

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1968
Hilversum